Kelly se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donovan P. Kelly
 Lawrence M. Kelly
 Michelle Kelly
 William J. Kelly